Качусово — название населённых пунктов в России:

 Качусово — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края.
 Качусово — деревня в Шадринском районе Курганской области.